«Народна воля»  — російська революційно-терористична організація, що діяла у 1879—1887 і здійснила вбивство Олександра ІІ.
 Народна Воля (газета, США) — українська газета, яка видається з 1911 року в Скрентоні США
 Народна воля (газета) — газета, яка видавалася Українською селянською спілкою в 1917—1919.
 Народна воля (організація галицьких русофілів) — політична організація галицьких москвофілів (русофілів), створена в 1923 членами лівого крила «Русского Исполнительного Комитета» у Львові.
 Народна Воля (газета, Надвірна) — незалежна громадсько-політична газета Надвірнянського району (Україна). Видається з 1990 року.
 Народна воля (партія, Росія) — політична партія в Російській Федерації. Заснована в 1991, перейменована в 2008 на «Народний союз».
 Народная Воля (газета, Білорусь) — білоруська опозиційна громадсько-політична газета. Видається з липня 1995 білоруською та російською мовами.
 Народна воля (громадське об'єднання, Україна) — громадське об'єднання в Україні засноване в 2007 р. Офіційний сайт  об'єднання та однойменного інформаційного бюлетня, який видається у м. Ірпінь Київської області.